Вера-Кру́с () — в переводе с бразильско-португальского означает «Истинный Крест».

Топоним 
 Вера-Крус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Вера-Крус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Вера-Крус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Вера-Крус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

См. также 
 Веракрус
 Вера-Круш